Joséphine Pagnier (ur. 4 czerwca 2002 w Pontarlier) – francuska skoczkini narciarska. Brązowa medalistka mistrzostw świata juniorów w konkursie drużynowym z 2018 oraz srebrna z konkursu indywidualnego z 2021. Zwyciężczyni Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2016/2017. Medalistka mistrzostw Francji w skokach narciarskich.

Przebieg kariery 
Osiągała sukcesy w rywalizacji dziecięcej – między innymi zdobywała medale nieoficjalnych letnich mistrzostw świata dzieci (2013) i wygrała zawody FIS Youth Cup dla zawodniczek urodzonych w 2002 i młodszych (2016).

15 grudnia 2016 w Notodden po raz pierwszy w karierze stanęła na podium oficjalnych seniorskich zawodów międzynarodowych rozgrywanych przez FIS, zajmując 3. pozycję w konkursie FIS Cup. 16 i 17 grudnia 2016 w tej samej miejscowości wygrała oba konkursy Pucharu Kontynentalnego, dzięki czemu zwyciężyła w klasyfikacji generalnej tego cyklu w sezonie 2016/2017.

15 grudnia 2017 po raz pierwszy przystąpiła do rywalizacji w Pucharze Świata, odpadając w kwalifikacjach do zawodów w Hinterzarten. W lutym 2018 wystartowała w mistrzostwach świata juniorów – w konkursie indywidualnym była 41., a w drużynowym zdobyła brązowy medal. 15 grudnia 2018 zadebiutowała w konkursie głównym Pucharu Świata, zajmując w Prémanon 30. lokatę i zdobywając pierwszy w karierze punkt zawodów tej rangi.

W marcu 2016 w Courchevel zdobyła brązowy medal w konkursie indywidualnym mistrzostw Francji w skokach narciarskich.

Uprawia także kombinację norweską.

Skoki narciarskie trenują również jej bracia – Zéphirin i Clovis.

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Sylwestrowy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Korona Alp

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Francuskie skoczkinie narciarskie
Francuscy kombinatorzy norwescy
Francuscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Ludzie urodzeni w Pontarlier
Urodzeni w 2002